

Geografia 
 Avezzano – comune italiano in provincia dell'Aquila
 Avezzano-Sorbello – frazione del comune italiano di Sessa Aurunca, in provincia di Caserta
Cima Avezzano – cima del gruppo montuoso del monte Velino

Persone 
 Joe Avezzano – allenatore e giocatore di football americano statunitense
 Tommaso Avezzano Comes – politico italiano

Sport 
 Avezzano Calcio – club calcistico di Avezzano (AQ)
 Avezzano Rugby – club di rugby a 15 di Avezzano (AQ)
 Calcetto Avezzano – club di calcio a 5 di Avezzano (AQ)

Altro 
 Avezzano (famiglia) – famiglia nobile italiana
 Panoz Avezzano – autovettura sportiva americana
 Casa Avezzano – edificio di Torino in stile liberty progettato da Pietro Betta